Ženská dvouhra Japan Women's Open 2016 probíhala v polovině září 2016. Do singlové soutěže tokijského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla tenistka Yanina Wickmayerová, kterou v úvodním kole vyřadila Švýcarka Viktorija Golubicová.
 
Vítězkou dvouhry se stala sedmá nasazená 24letá Američanka Christina McHaleová, jež ve finále zdolala českou tenistku Kateřinu Siniakovou po třísetovém průběhu 3–6, 6–4 a 6–4. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo první singlový titul na okruhu WTA Tour. Američanka dokázala otočit ztrátu setu a prolomeného podání ve druhé sadě, když rozhodla sérií osmi gamů v řadě. Na cestě za titulem strávila přes 13 hodin na dvorci, když svedla pět dlouhých třísetových zápasů.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Japan Women's Open
WTA Tour 2016
Tenis v Japonsku v roce 2016